Gminy w Czechach:
 Lubná – gmina w powiecie Kromieryż
 Lubná – gmina w powiecie Rakovník
 Lubná – gmina w  powiecie Svitavy